Florin Țurcanu se poate referi la:
 istoric Florin Țurcanu
 politicianul Florin Țurcanu